Perera peut faire référence à :

Patronymie

Agustin Perera (1836-1870), matador espagnol ;
Elmo Perera (1932-2015), prélat catholique srilankais ;
Franck Perera (1984-), pilote automobile français ;
Miguel Angel Perera (1983-), matador espagnol ;
Simon Gregory Perera (1882-1950), jésuite et historien ceylanais ;
Wimalasena Perera (1945-), coureur de fond srilankais.

Voir aussi
 Pereira